Шостак — украинская, польская и еврейская фамилия. Известные носители:

 
 
 Шостак, Виктор Иванович — д.м.н, профессор
 Шостак, Ганна Феодосиевна (Соба́чко-Шоста́к) (1883—1965) — украинский мастер декоративной живописи.
 Шостак, Давид Зельманович (1923—2010) — советский и украинский живописец.
 Шостак, Григорий Данилович (1919—1987) — советский партийный деятель.
 Шостак, Денис Вадимович (род. 2003) — украинский футболист.
 Шостак, Джек (род. 1952) — американский цитогенетик.
 
 Шостак, Константин Дмитриевич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Шостак-Косяровская, Мария Ильинична — бабка Гоголя.
 
 Шостак, Сандис (род. 1993) — латвийский хоккеист.
 Шостак, Стефани (род. 1975) — франко-американская актриса.
 Шостак, Павел Андреевич (иногда Шостаков; ? — 1808) — капитан-командор (1803) русского флота в отставке.
 
 Шостак, Элиэзер (1911—2001) — израильский политик, депутат кнессета; министр здравоохранения.
 Шостак, Ян Дмитриевич (род. 2004) — белорусский хоккеист.

Другое 
 Шостак — серебряная (позднее — биллонная) монета достоинством в шесть грошей.

См. также 
 Шостаки
 Шостаков
 Шестак
 Кутузов-Шестак
 Шестаков
 Шостакович (значения)
 Шестаки